Pferdsfeld ist der Name folgender Orte:

 Pferdsfeld (Hunsrück), ein bis 1980 bestehender Ort in Rheinland-Pfalz
 Pferdsfeld (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern